−0 может означать:
 −0 — в математике условное обозначение отрицательного числа, бесконечно близкого к нулю.
 −0 — в программировании число, существующее при компьютерных вычислениях с плавающей точкой (а также при некоторых представлениях целых со знаком).

См. также 
 +0 (значения)
 0 (число/цифра)